

Le cycle d'Ender 
Ender est un personnage de la saga de science fiction Le cycle d'Ender de l'auteur américain Orson Scott Card. Le héros tient de son nom de sa position dans la fratrie. Il est le benjamin d'une famille de trois enfants alors qu'une politique de l'enfant unique est en vigueur. Il est « celui de la fin ».

 Le Cycle d'Ender, cycle de science-fiction de l'écrivain américain Orson Scott Card, dont le personnage principal s'appelle Andrew « Ender » Wiggin.
 La Stratégie Ender (Ender's Game), nouvelle de science-fiction de l'écrivain américain Orson Scott Card, publiée en 1977.
 La Stratégie Ender (Ender's Game), roman de science-fiction de l'écrivain américain Orson Scott Card, publié en 1985.
 La Stratégie Ender (Ender's Game), film de guerre de science-fiction américain, écrit et réalisé par Gavin Hood, sorti en 2013.

Pseudonyme 

 Norm Ender (1985-), rappeur turc.

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme